Línea 19 puede referirse a:
 Línea 19 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 19 del transporte urbano de Córdoba, Argentina.
 Línea 19 del EMT de Madrid, España.
 Línea 19 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona, España.
 Línea 19 de autobuses urbanos de San Sebastián, España.
 Línea 19 del EMT de Valencia, España.
 Línea 19 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.